Липский, Борис:
 Липский, Борис Андреевич (1932—?) — советский футболист и тренер.
 Липский, Борис Иванович (род. 1946) — российский философ и педагог, автор учебников.